Аджмір — місто в Індії.
 Аджмір — історична область в Індії.